Сен-Сюльпі́с-де-Руманья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Бордо, 26 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 218,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-де-Руманьяк на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-де-Руманьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-де-Руманьяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Руманьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Руманьяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь